Burg Rottenstein steht für:
Burgstall Rottenstein, Aidhausen, Unterfranken
Höhlenburg Rottenstein, Ebenthal, Kärnten
Siehe auch
Schloss Rottenstein 
Burg Rotenstein